

События 

 армяно-грузинская армия освобождает Двин
 Рюрик Ростиславич в союзе с половцами разорил Киев.
 Присоединение Альмохадами Майорки.
 Крестоносцы осадили Диррахий, жители которого признали Алексея императором, взяли Корфу (остров).
 Лето — крестоносцы осадили Константинополь, разбили цепь.
 Середина июля — крестоносцы овладели частью стены и вскоре взяли Константинополь. Алексей III Ангел с казной и дочерью Ириной бежал. Народ провозгласил императором Исаака II.
 июль 1203 — январь 1204 — Император Византии Исаак II Ангел (вторично).
 Крестоносцы отпустили от себя Алексея, когда Исаак согласился выполнить данные им обещания. Август — Алексей IV стал соправителем Исаака и практически отстранил его от власти.
 август 1203 — январь 1204 — Император Византии Алексей IV Ангел (ок.1183-1204). Сын Исаака II.
 Все сокровища, имеющиеся в городе, отправлены крестоносцам. Алексей III бежал в Адрианополь, попытался собрать войска, но был изгнан маркизом Бонифацием Монферратским и укрылся в Лариссе.
 Бретань взбунтовалась против английского короля Иоанна Безземельного после убийства Артура I.
 В Монголии Темуджин поссорился с вождём кереитов Тогрулом. Сначала он бежал к озеру Байкал, затем вернулся и нанёс поражение своему противнику. Кереиты влились в ряды монголов.
 Боснийский бан Кулин признал католицизм официальной религией в Боснии.
 Гана подвергается нападению племён сосо. Часть населения бежала в другие районы. Начало упадка Мали.
 1203—1908 — Династия Нахбани на о. Пате (Кения).

Правители 
 Византийская империя — Исаак II Ангел (1203—1204), повторно. Алексей IV Ангел (1203—1204), соправитель.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1203 году
 14 апреля − Энрике I Кастильский — Король Кастилии.
 Карма Пакши, был Вторым Гьялва Кармапой, главой школы Карма Кагью тибетского буддизма.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1203 году
 3 апреля − Артур I (герцог Бретани)

См. также